Танпура:

 Тамбура (Танпура) — индийский струнный щипковый музыкальный инструмент.
 Тамбура или тамбурица (, ) — венгерский, хорватский и сербский народный струнный щипковый музыкальный инструмент.
 Тамбура — город в северной части Южного Судана, на территории штата Западная Экватория.

 Тамбура, Адама (род. 1985) — малийский футболист, защитник сборной Мали; участник летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

См. также 
 Тамбур (значения)